Phylloporia — род насекомых отряда чешуекрылых семейства мино-чехликовых молей.
 Phylloporia — род грибов порядка Hymenochaetales семейства гименохетовых.